Corpus inscriptionum latinarum
 Common Intermediate Language